

Un film 
 The Invitation, film américain de Pat Bermel  (2003)
 The Invitation, film américain de Karyn Kusama (2015)

Un album 
 The Invitation, album de Thirteen Senses (2004)
 The Invitation To The Voyage, album d'Eugene McGuinness (2012)